Beachvolleybal op de Olympische Zomerspelen 1996 (mannen)
 Beachvolleybal op de Olympische Zomerspelen 1996 (vrouwen)